Staudenheim ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Staudenheim von Mühlhof, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Jacob von Staudenheim (1764–1830), deutsch-österreichischer Arzt